Saint-Martial ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Martial (Ardèche), Département Ardèche
 Saint-Martial (Cantal), Département Cantal
 Saint-Martial (Charente), Département Charente
 Saint-Martial (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime
 Saint-Martial (Gard), Département Gard
 Saint-Martial (Gironde), Département Gironde

mit Namenszusatz:
 Saint-Martial-d’Albarède, Département Dordogne
 Saint-Martial-d'Artenset, Département Dordogne
 Saint-Martial-de-Gimel, Département Corrèze
 Saint-Martial-de-Mirambeau, Département Charente-Maritime
 Saint-Martial-de-Nabirat, Département Dordogne
 Saint-Martial-de-Valette, Département Dordogne
 Saint-Martial-de-Vitaterne, Département Charente-Maritime
 Saint-Martial-Entraygues, Département Corrèze
 Saint-Martial-le-Mont, Département Creuse
 Saint-Martial-le-Vieux, Département Creuse
 Saint-Martial-sur-Isop, Département Haute-Vienne
 Saint-Martial-sur-Né, Département Charente-Maritime
 Saint-Martial-Viveyrol, Département Dordogne
 La Chapelle-Saint-Martial, Département Creuse